David Edward Albrecht  (1962 -  )  é um botânico  australiano .

Ligações externas
  

Botânicos da Austrália